Сорж () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 130 км на північний схід від Бордо, 19 км на північний схід від Періге. Сорж відомий єдиним у світі музеєм трюфелів.

Історія 

1 січня 2016 року Сорж і Ліге було об'єднано в новий муніципалітет Сорж-е-Ліге-ан-Перигор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 566 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1359,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь